Потрохово — название населённых пунктов:

Россия 
 Потрохово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Потрохово — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.